Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1961 го́да () — 17-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица финального этапа

Ссылки 
 RSSSF

1961
1961 год в Латвии
Футбол в СССР в 1961 году